De Dakar-rally 2014 is de 36e editie van de Dakar-rally, en de 6e in Zuid-Amerika. Deze editie werd voor het eerst Bolivia aangedaan, al was het nog beperkt tot de motoren en quads. Hiermee was het voor het eerst dat er verschillende bivouacs zijn voor de verschillende type voertuigen. Naast Bolivia worden ook Argentinië en Chili aangedaan. De rally startte in het Argentijnse Rosario, had een rustdag in Salta en finishte in de Chileense stad Valparaíso.

Parcours
De route voor de motoren en quads splitst zich af, en gaat via Uyuni naar Calama. De auto's en trucks keren weer terug in Salta, om daarna direct naar Calama te rijden. De auto's en trucks gaan niet door Bolivia. Het is voor het eerst dat er 2 verschillende bivouacs zijn op 1 dag.

Afstanden

Deelnemers

Aantal deelnemers
Onderstaande tabel laat zien hoeveel deelnemers er aan de start stonden, hoeveel er op de rustdag nog over waren, en hoeveel uiteindelijk de eindstreep haalden.

Belangrijkste deelnemers

Motoren

Auto's

Trucks

Etappe 1: Rosario-San Luis

Bij de motoren eindigden 4 verschillende fabrikanten in de top 4. De Honda van Joan Barreda Bort was de snelste. Hij werd als outsider beschouwd in de strijd tussen Coma en Despres, die 2e en 3e eindigden, voor Alain Duclos, die met zijn Sherco verrassend 4e werd. Bij de quads won Ignacio Nicolás Casale, vlak voor topfavoriet en kampioen Marcos Patronelli. Bij de auto's won Carlos Sousa, hij kon profiteren van een lekke band bij Stéphane Peterhansel, stuurproblemen bij Giniel De Villiers, en oververhittingsproblemen bij de buggy's van Gordon, Chicherit en Baldwin.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 2: San Luis-San Rafael

Sam Sunderland kon profiteren van zijn startpositie en won de etappe. Coma en Despres hadden het lastig en Francisco López Contardo was de enige die bij Sunderland in de buurt kon blijven. Bij de quads won Patronelli en pakte ook de leiding in het klassement. Bij de auto's was Stéphane Peterhansel de snelste en ook hij schoof door naar de toppositie. Hetzelfde gold bij de trucks voor Gerard de Rooy. Hij bleef Anton Shibalov en Marcel van Vliet voor als snelste. Winnaar van etappe 1 Ayrat Mardeev had een enorme crash waarbij hij meerdere keren over de kop sloeg en zijn rally per direct werd beëindigd.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 3: San Rafael-San Juan

Het eerste deel van de marathonetappe werd gewonnen door Joan Barreda Bort, die een voorsprong kon opbouwen van 13 minuten ten opzichte van Despres en Coma. Ruben Faria en Frans Verhoeven crashten en moesten allebei opgeven. Bij de quads won Rafał Krzysztof Sonik en pakte de leiding in het klassement. Hij profiteerde van een ongeluk waarbij de quad van Marcos Patronelli in een ravijn stortte. Bij de auto's gold hetzelfde, terwijl Nani Roma Cararach de etappe won en de leiding overnam hadden Peterhansel en Sainz een omweg genomen. Door een hoge waterstand waren zij omgereden, wat tot veel lekke banden leidde; 6 voor Peterhansel en 3 voor Sainz. Bij de trucks won Andrei Olégovich Kargínov, die daarmee naar de 3e plaats in het klassement klom.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 4: San Juan-Chilecito

Juan Pedrero García was de snelste van de dag, opgejaagd door Francisco López Contardo. De Chileen is opgeschoven naar de 3e plaats in het klassement. Cyril Despres verloor 40 minuten door mechanische problemen en Sam Sunderland moest opgeven na een ontplofte moter. Bij de quads was Casale voor de 2e keer een etappe. Na de etappe kregen Husseini, Sonik en Lafuente echter tijd terug door een fout in het roadbook, wat Husseini de etappeoverwinning opleverde. Bij de auto's nam Carlos Sainz revanche voor het slechte resultaat van de etappe 3 en won de etappe. Bij de trucks won Gerard de Rooy voor 26e keer een Dakar etappe en vergrootte zijn voorsprong in het klassement.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 5: Chilecito-San Miguel de Tucumán

In een etappe die gekenmerkt werd door de extreme hitte herinnerde Marc Coma de concurrentie waarom hij drievoudig Dakar winnaar was. Hij finishte voor Jordi Viladoms en Hélder Rodrigues. De concurrentie had het zwaar, Joan Barreda Bort verloor 40 minuten, Paulo Gonçalves moest opgeven nadat zijn motor in brand gevlogen was, Olivier Pain had een oververhitte moter en Cyril Despres maakte een navigatiefout. Bij de quads pakte Sergio Roberto Lafuente Rocha de leiding in het klassement na de etappe gewonnen te hebben. Bij de auto's won Nani Roma Cararach voor Giniel de Villiers en Robby Gordon. Carlos Sainz verloor een half uur door een probleem met de elektronica en Nasser Saleh Al-Attiyah kreeg een tijdstraf van een uur na een waypoint gemist te hebben. Bij de trucks kon Gerard de Rooy zijn voorsprong vergroten ondanks de etappeoverwinning van Dmitry Sergeyevich Sotnikov. Marcel van Vliet kreeg mechanische problemen en verloor de 2e plaats in het klassement.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 6: San Miguel de Tucumán-Salta

8 jaar na zijn 1e etappezege bij Bamako wist Alain Duclos met zijn Sherco een etappe te winnen. Francisco López Contardo moest opgeven nadat zijn motor verwoest werd door een crash. Bij de quads ontstond er een gevecht tussen Sonik, Lafuente en Casale. Casale was de snelste gevolgd door Sonik. Ze verkleinden hun achterstanden op Lafuente. Bij de auto's wist Stéphane Peterhansel voor de 63e keer een etappe te winnen en kwam daarmee op gelijke hoogte met Vladimir Gennádevich Chágin. Ook klom hij naar de 2e plaats in het klassement dankzij een tijdstraf van Orlando Terranova. Bij de trucks won Peter Versluis de etappe. Gerard de Rooy reed conservatief maar verloor wel tijd op de Kamaz coureurs.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 7: Salta-Uyuni/Salta

Joan Barreda Bort was voor de 3e keer de snelste van de etappe. Duclos mocht als 1e vertrekken na zijn zege de dag ervoor maar maakte een navigatiefout. Daardoor kon Jordi Viladoms opschuiven naar de 3e plaats in het klassement. Bij de quads won Ignacio Nicolás Casale opnieuw en herpakte de leiding in het klassement. Bij de auto's werkte de rit rondom Salta in het voordeel van Carlos Sainz. Giniel De Villiers kon profiteren van een navigatiefout en een lekke band bij Orlando Terranova en schoof op tot de 3e plaats in het klassement. Bij de trucks begon de 2e week met een etappezege voor Eduard Valentínovich Nikoláev. In het klassement veranderde er echter niet veel.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 8: Uyuni/Salta-Calama

De motoren en quads hadden eigenlijk over de zoutvlaktes bij Uyuni moeten rijden, maar dat stond het weer niet toe. Dit werkte in het voordeel van Cyril Despres, die zijn 1e etappeoverwinning van deze editie pakte. Bij de auto's gingen Nasser Saleh Al-Attiyah en Carlos Sainz voluit. Ze stonden een grote achterstand op Nani Roma Cararach en namen meer risico. Al-Attiyah pakte de etappeoverwinning. Peterhansel liep ook flink in op Roma. Bij de trucks won Andrei Olégovich Kargínov zijn 2e overwinning deze rally. Hij pakte 5 minuten terug op Gerard de Rooy.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 9: Calama-Iquique

Marc Coma pakte zijn 23e etappeoverwinning uit zijn carrière. Hij kon ook nog eens profiteren van een tijdstraf voor Joan Barreda Bort. Die kreeg hij omdat hij te snel gereden had in een geneutraliseerde zone. De achterstand op Coma is voor Joan Barreda Bort opgelopen tot bijna een uur. Alain Duclos moest opgeven na een ontplofte moter. Bij de auto's was het fesh-fesh voor sommige coureurs een probleem. Niet voor Stéphane Peterhansel, die een kwartier goedmaakte op Nani Roma. Verder was er een strijd ontstaan voor de 3e plaats tussen Terranova en De Villiers. Bij de trucks kwam Gerard de Rooy aan het einde van de etappe ook vast te zitten. Andrei Olégovich Kargínov kon profiteren, pakte de etappeoverwinning en maakte de helft van zijn achterstand goed.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 10: Iquique-Antofagasta

Joan Barreda Bort was voor de 4e keer de snelste van de dag. Jeremías Israel Esquerre moest opgeven na een crash en laat zijn 4e plaats in het klassement afgeven aan Olivier Pain. Bij de quads wist Sergey Vasilyevich Karyakin voor de 1e keer een etappe te winnen. Casale blijft domineren in het klassement. Bij de auto's was het grotendeels hetzelfde. Nasser Saleh Al-Attiyah wist voor de 2e keer deze rally te winnen, maar de 2e plaats van Stéphane Peterhansel was veel belangrijker. Hij reed 10 minuten dicht op Nani Roma Cararach en liet het gat krimpen tot iets meer dan 2 minuten. Voor Carlos Sainz kwam de Dakar tot een einde in een verbindingsstuk tussen de gedeeltes special stage. Hij had een incident. Bij de trucks won Aleš Loprais voor de 1e keer deze rally een etappe. Andrei Olégovich Kargínov was opnieuw sneller dan Gerard de Rooy in het gevecht om de titel.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 11: Antofagasta-El Salvador

Joan Barreda Bort crashte en moest het laatste deel van de etappe rijden zonder navigatie. Hij verloor een paar minuten maar de schade bleef beperkt. Marc Coma was wederom de snelste man van de dag, maar viel terug door een tijdstraf. Bij de quads moest Sergio Roberto Lafuente Rocha opgeven na een ontplofte moter. Casale zag zijn grootste concurrent uitvallen en zijn voorsprong vergroten. Bij de auto's mocht Stéphane Peterhansel niet aanvallen. X-Raid had na etappe 5 de beslissing genomen om Nani Roma Cararach tot kopman aan te stellen vanwege zijn toen nog grote voorsprong. Bij de trucks was er een wissel in de koppositie. Andrei Olégovich Kargínov kon profiteren van een lekke band bij Gerard de Rooy en kon hem zo voorbij gaan in het klassement.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 12: El Salvador-La Serena

Joan Barreda Bort ondervond opnieuw problemen na een val. De val zorgde voor problemen met de elektronica, wat hem bijna 2 uur en de 2e plaats kostte. Cyril Despres won de etappe. Bij de quads won Ignacio Nicolás Casale opnieuw een etappe, hij wist Sebastian Husseini voor te blijven. Bij de auto's was er ondanks de teamorders een strijd tussen Nani Roma Cararach en Stéphane Peterhansel. Ondanks dat Peterhansel een aantal keer stopte om Roma voorbij te laten was hij toch de snelste en nam de leiding over. Giniel De Villiers was ontzettend consistent en nam de 4e plaats over in het klassement. Bij de trucks was er een poging van Gerard de Rooy om de leiding in het klassement terug te pakken van Andrei Olégovich Kargínov. Uiteindelijk won slechts hij een halve minuut.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 13: La Serena-Valparaíso

Joan Barreda Bort won voor de 4e keer deze editie een etappe. Marc Coma is de winnaar van klassement. Teamgenoten Viladoms en Pain eindigden 2e en 3e. Bij de quads won Ignacio Nicolás Casale de etappe en ook de rally. De Chileen eindigde voor Rafał Krzysztof Sonik en Sebastian Husseini. Bij de auto's was Stéphane Peterhansel netjes door op zijn teamgenoot Nani Roma Cararach te wachten. Hij schonk daarmee de eindzege ook aan Nani. Bij de trucks werd het nog spannend. Aleš Loprais wist voor de 2e keer deze editie een etappe te winnen, maar de ogen waren gericht op de uitspraak van de officials. Een auto was gecrasht en blokkeerde een groot deel van de weg. Gerard de Rooy wist zich er voorbij te wurmen over het smalle strookje weg dat niet geblokkeerd werd. Andrei Olégovich Kargínov besloot te wachten en de autodeelnemer te helpen. Daardoor was Gerard de Rooy sneller de etappe en was het dus wachten op de uitspraak van de wedstrijdleiding of en hoeveel tijd Kargínov terug zou krijgen. Hij moest meer dan 2:09 krijgen voor de eindoverwinning, en die kreeg hij. Er werd besloten 5:20 van zijn tijd af te trekken door het ongeval en daarmee werd de strijd in zijn voordeel beslist.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Uitslagen

Etappewinnaars en Klassementsleiders

Eindklassement

Alternatieve Klassementen

Overleden
 De Argentijnse journaliste Agustin Ignacio Mina kwam samen met Daniel Eduardo Ambrosio om het leven na een auto-ongeluk.
 De Belgische motorrijder Eric Palante kwam om het leven nadat hij was verongelukt in etappe 5. Hij was bezweken aan oververhitting.

Trivia
 Voor de Japanse Yoshimasa Sugawara is het al zijn 31e deelname en zijn 32e achtereenvolgende inschrijving. Yoshimasa heeft daarmee een record voor meeste verreden edities en de meeste deelnames achter elkaar. Omdat dat de editie van 2008 werd afgelast wordt deze niet in het record bijgehouden als zijnde een deelname, maar wordt het nog steeds als 1 reeks wordt gezien. Ook finishte Yoshimasa de Dakar Rally voor de 26e keer. Voor zijn zoon Teruhito Sugawara is het de 16e Dakar Rally, waarvan zijn 9e als coureur. Ook won Teruhito het klassement voor trucks met een motorinhoud tot 10 liter.
 204 van de 431 voertuigen bereiken de finish, en dat is 47,3%.
 De Nederlandse inschrijvingen bestonden uit 10 motoren, 1 quad, 11 auto's en 24 trucks, 46 equipes in totaal. Hiervan bereikten 5 motoren, 1 quad, 2 auto's en 18 trucks, 26 equipes in totaal de finish en dat is 56,5%.
 Het is voor KTM al de 13e zege op rij als constructeur in het motorklassement.
 Het is voor Yamaha de 6e zege in het quadklassement en de 15e zege voor het merk in totaal. Het behaalde eerder al 9 zeges in het motorklassement en is daarmee de enige constructeur die in meerdere klassementen meerdere keren won.
 Het is voor Mini de 3e zege op rij als constructeur in het autoklassement.
 Het is voor het Russische Kamaz al de 13e zege als constructeur in het truckklassement, waarvan de 2e keer op rij.
 Het is opnieuw dat alle 4 de constructeurs voor de 2e achtereenvolgende keer dezelfde eindklassementen winnen. het gebeurde voor het laatst van 2009 tot en met 2011 met KTM, Yamaha, Volkswagen en Kamaz.
 Voor Nani Roma is het de 2e zege in het eindklassement en voor Marc Coma is het al de 4e zege in het eindklassement.
 Nani Roma Cararach is de 3e coureur die de Dakar in een auto wint na eerder al op een motor gewonnen te hebben. Hubert Auriol en Stéphane Peterhansel gingen hem voor.
 Mini is de 1e constructeur sinds 2011 om het een podium bij de auto's met een 1-2-3 te winnen.
 Kees Koolen is de 1e coureur die de Dakar in alle 4 de categorieën uit wist te rijden. In 2009 met een motor, in 2012 met een auto en in 2013 met een quad.
 Met een leeftijd van 18 jaar en 23 dagen was Jeremías González Ferioli de jongste deelnemer.
 Met een leeftijd van 72 jaar was Yoshimasa Sugawara de oudste deelnemer.
 Ignacio Nicolás Casale is de 1e Chileen die een eindklassement wist te winnen in de Dakar Rally.
 Bolivia werd het 28e land waar de Dakar rally verreden werd.

Opmerkingen

Referenties

2014
Rally in 2014
Motorsport in 2014